Kindervater ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Victor Kindervater (1758–1806), deutscher Generalsuperintendent
 Christoph Kindervater (* 1977), deutscher Politiker
 Emil Kindervater (1851–1922), deutsch-österreichischer Buchhändler und Entomologe
 Ingo Kindervater (* 1979), deutscher Badminton-Nationalspieler
 Jens Kindervater (* 1974), deutscher DJ und Produzent
 Johann Heinrich Kindervater (1675–1726), deutscher Geistlicher, Theologe und Kirchenlieddichter
 Jürgen Kindervater (1945–2023), deutscher Manager
 Max Kindervater (* 1967), deutscher Basketballschiedsrichter
 Paul Kindervater (* 1940), deutscher Fußballschiedsrichter